Янушковичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Янушковичи — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Янушковичи — деревня в Логойском районе Минской области.